Brailovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Ezequiel Brailovsky (* 1979), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Daniel Brailovsky (* 1958), israelisch-argentinischer Fußballspieler
 Viktor Brailovsky (* 1935), israelischer Politiker und Minister

Siehe auch:
 Brailowsky